Dimitriadis ist der Familienname der folgenden Personen:

 Giorgos Dimitriadis (* 1949), griechischer Molekularbiologe
 Panajotis Dimitriadis (* 1986), schwedischer Fußballspieler
 Vasilios Dimitriadis (* 1978), griechischer Skirennläufer 
 Yorgos Dimitriadis (* 1964), griechischer Musiker